Савченко-Бельский — русская фамилия, имеет женскую форму Савченко-Бельская.

 Известные носители 
 Савченко-Бельский, Василий Емельянович — георгиевский кавалер; поручик; № 8149; 28 августа 1849.
 Савченко-Бельский, Владимир Александрович (1867—?) — генерал-хорунжий Украинского Державного Флота, украинский военно-морской теоретик.
 Савченко-Бельский, Кирилл Фёдорович — георгиевский кавалер; подполковник; № 5800; 1 декабря 1838.